El apellido italiano Bucci corresponde a varias personalidades:

Alberto Bucci (1948-2019), entrenador de baloncesto profesional italiano.
Clemar Bucci (1920-2011), piloto argentino de automovilismo.
Diego Bucci (1982), futbolista argentino.
George Bucci (1953), exjugador de baloncesto estadounidense.
Luca Bucci (1969), exfutbolista italiano.
Luis Gerardo Bucci (1979), periodista y presentador venezolano
Marco Bucci (1960-2013), lanzador de disco y de peso italiano.
Marco Bucci (1959), político y gerente italiano.
Mike Bucci (1972), luchador profesional estadounidense.